Три корабля ВМС США назывались USS Arizona

 USS Arizona (1858) — колёсный пароход, спущен на воду в 1858 году. Принимал участие в Гражданской войне в США.
 USS Arizona (1869) — паровой фрегат; спущен в 1865 году как USS Neshaminy. Дважды переименовывался. Имя Arizona носил менее трёх месяцев.
 USS Arizona (BB-39) — линкор типа «Пенсильвания». Спущен 19 июня 1915 года. Потоплен японской авиацией 7 декабря 1941 года в Пёрл-Харборе. Не поднят, останки корабля, находящиеся на дне бухты, превращены в музей воинской славы.

См. также 

 USS Arizonan (ID-4542A)